Давид Караев:
 Караев, Давид Лейбович (1882—1918) — русский революционер.
 Караев, Давид Сосланович (род. 1995) — российский футболист.